Candemil (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Candemil (Vila Nova de Cerveira), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Cerveira